Osoby o tym nazwisku:
 Agostino Giuseppe Delfino – rzymskokatolicki duchowny 
 Majandra Delfino – amerykańska aktorka
 Mike Delfino – postać fikcyjna z serialu Gotowe na wszystko
 Susan Delfino – postać fikcyjna z serialu Gotowe na wszystko